Neráida kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Neráida (ort i Grekland, Trikala), Thessalien, 
 Neráida (ort i Grekland, Nomós Kardhítsas), Thessalien, 

Robotskapade Greklandförgreningar